VSB pode ser:
 VSB-30 é um foguete espacial brasileiro.
 Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) é uma joint venture formada pelo grupo francês Vallourec e pelo japonês Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).